Нильс Антон Альфхильд Астер (,  — ) — датский актёр, шведского происхождения, который был популярен в Голливуде с 1926 до середины 1950-х годов. Так же известен своими прекрасными внешними данными, из-за чего его называли «самец Греты Гарбо». В промежутке 1916 и 1963 годов он снялся в более чем 70 художественных фильмов, 16 из которых были произведены в эпоху немого кино.

Биография и карьера 
Нильс Астер родился в Копенгагене, Дания в пригороде Хеллеруп. Вскоре после рождения его усыновила богатая семейная пара, в которой он и вырос. Кто является его биологическими родителями неизвестно. Ещё, будучи подростком, он переехал в Стокгольм, где брал свои первые уроки актёрского мастерства у Аугусты Линдберг. Благодаря ей он получил свою первую роль в Гётеборгском театре «Lorensbergsteatern». А в 1916 году он получил свою первую роль в кино, у выдающегося шведского режиссёра Морица Стиллера, в фильме «Крылья» (1916). После этого фильма он получил множество ролей в фильмах Швеции, Дании и Германии в период с 1918 по 1926 годы.

В 1927 году Астер отправился в Голливуд, где получил роль в фильме «Топси и Ева», в котором так же снимались . К 1928 году, благодаря своей внешности, он стал ведущим актёром, играя в паре с такими звёздами как Пола Негри, Мэрион Дэвис, Джоан Кроуфорд и Грета Гарбо. Чтобы придать себе более учтивый вид, он отрастил тоненькие усики.

С приходом звукового кино Астер стал работать над дикцией и брать уроки вокала, чтобы минимизировать свой акцент. Но его чаще всего брали на роли, в которых акцент не имел значения, например, роль китайского генерала Йена в военной драме «Горький чай генерала Йена».

С 1935 по 1940 годы он был вынужден работать в Англии, из-за предполагаемого нарушения условий контракта многие студии поместили его в «чёрный список». В этот период он снялся в шести английский фильмах. В 1940 году он вернулся в Голливуд, и хотя он снялся ещё в 19 фильмах, вплоть до 1949 году, он не смог добиться прежней популярности. В начале 1950-х он пытался вернуться к своей карьере на телевидении. Но сумел только добиться эпизодических ролей в нескольких незначительных сериалах.

В 1958 году Астер вернулся в Швецию, практически нищим. Он сумел договориться с местным театром на несколько ролей, а также снялся в четырёх фильмах производства Швеции и Дании. В 1963 году он, окончательно разочаровавшись в киноиндустрии, закончил карьеру, и посвятил себя живописи.

Личная жизнь 

У него была любовная связь с преподавателем актёрского мастерства Аугустой Линдберг, которая была старше его почти на 30 лет.

В 1930 году Астер женился на одной из сестёр Дункан, Вивиан, в этом браке у них родилась дочь Эвелин. В 1932 году пара развелась.

Память 
 В 1988 году его автобиография «Narrens väg» («Дорога шута») была посмертно издана в Швеции.
 8 февраля 1960 года на Голливудской Аллее славы заложили именную звезду Нильса Астера за его вклад в киноиндустрию. Она находится на Голливудском бульваре, её номер — 6705.

Фильмография

Ссылки 
 Hollywood. Walk Of Fame
 Фильмография Нильса Астера